CVH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caviahue (Argentina)
 CVH – hull classification symbol di Helicopter Aircraft Carrier (assumendo che CVHA sta per Assault Helicopter Aircraft Carrier e CVHE sta per Escort Helicopter Aircraft Carrier; inoltre secondo il GLOSSARIO CATALOGHI DELLE FORZE della Marina Militare Italiana, la sigla CVH sta per Helicopter Carrier).